Леандро () — прозвище ряда бразильских футболистов

Известные носители 
 Леандро да Силва (род. 1985)
 Жозе Леандро де Соуза Феррейра (род. 1959)
 Леандро де Оливейра да Лус (род. 1983)
 Леандро Мессиас (род. 1983)
 Леандро Алмейда (род. 1987)
 Леандро Амарал (род. 1977)
 Леандро Аугусто (род. 1977)
 Леандро Мелино Гомес (род. 1976)
 Леандро Дамиан (род. 1989)
 Леандро Лесса Азеведо (род. 1980)
 Леандро Лима (род. 1985)
 Леандро Дамиан Куфре (род. 1978)
 Леандро Марколини (род. 1982)
 Леандро де Оливейра да Лус (род. 1983)